Les Neoteleostei sont un grand clade de poissons osseux qui comprend les Ateleopodidae, les Aulopiformes (poissons-lézards), les Myctophiformes (poissons-lanternes), les Polymixiiformes (poissons à barbe), les Percopsiformes, les Gadiformes (morues), les Zeiformes (Saint-Pierres), les Lampriformes (Régalec et apparentés) et le clade peuplé des Acanthoptérygiens qui comprend les Béryciformes (poissons-soldats et écureuils) et les Percomorpha (nombreuses familles telles que les thons, les hippocampes, les gobies, les cichlidés, les poissons plats, les napoléons, les perches, les baudroies, les poissons-globes).

Notes et références

Liens externes 

 
 
  Référence Elianto.fisica : Neoteleostei Rosen, 1973 (consulté le 28 août 2022)